Dinastija Vasa, dinastija koja je vladala Švedskom od 1521. do 1654. te Poljskom od 1587. do 1668.
 Vaasa ili Vasa, grad u Finskoj
 Vasa IFK, finski nogometni klub
 Vasa (utrka), godišnje natjecanje skijaškog maratona